Вьюжный — название населённых пунктов в России:

Вьюжный — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Вьюжный — посёлок Волчанского городского округа Свердловской области.
Вьюжный — название до 1980 года города Снежногорск в Мурманской области.